Sparsamkeitsprinzip steht für:
 im technischen Sinne die Forderung nach Effizienz
 in der Volkswirtschaftslehre ein Ökonomisches Prinzip 
 in der Wissenschaftstheorie ein Teil der Eleganz einer Theorie oder eines Beweises, siehe Ockhams Rasiermesser
 in der Physik siehe Hamiltonsches Prinzip
 im Datenschutz die Forderung (§3 BDSG), so wenig wie möglich personenbezogene Daten zu verwenden

Siehe auch:
 Sparsamkeit – zu allgemeinen Bedeutungen